Die ATP Studena Croatia Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2006 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open und in Los Angeles der Countrywide Classic gespielt. Erstere gehörten zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Coria, der dieses Jahr als Dritter der Setzliste in der ersten Runde Robin Vik unterlag. Der ungesetzte Schweizer Stan Wawrinka konnte das Finale erreichen, in dem er auf Novak Đoković, der an Position 4 gesetzt war, traf. Da Đoković im Tie-Break des ersten Satzes aufgeben musste, gewann Wawrinka das Turnier. Beide spielten beim Turnier ihr zweites Finale der Karriere und Wawrinka gewann seinen ersten Titel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jiří Novák und Petr Pála, traten nicht erneut an. Abermals konnten mit Jaroslav Levinský und David Škoch zwei Tschechen das Turnier gewinnen. Sie setzten sich als an 2 gesetzte Paarung im Finale gegen Guillermo García López und Albert Portas durch. Škoch war im Vorjahr selbst im Finale unterlegen. Er und Levinský gewannen ihren zweiten und letzten gemeinsamen Titel. Für beide war es auch der dritte Triumph der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 319.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 340.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Umag